Ащико́ль () — село в Атбасарском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Сергеевского сельского округа. Код КАТО — 113857200.

География 
Село расположено на берегу реки Ишим, в центральной части района, на расстоянии примерно 17 километров (по прямой) к югу от административного центра района — города Атбасар, в 7 километрах к востоку от административного центра сельского округа — села Сергеевка.

Абсолютная высота — 271 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Хрящевка — на юге, село Магдалиновка — на востоке, село Сергеевка — на западе, село Акана Курманова — на юго-западе.

Северо-восточнее села находится одноимённое озеро.

Население 
В 1989 году население села составляло 461 человек (из них русские — 35 %, немцы — 34 %).

В 1999 году население села составляло 360 человек (195 мужчин и 165 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 123 человека (62 мужчины и 61 женщина).

Известные жители и уроженцы 
 Инербаев, Корабай (1891—1961) — Герой Социалистического Труда.

Улицы 
 ул. Есиль,
 ул. Жасыл,
 ул. Женис,
 ул. Мадениет.

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Атбасарского района